Pública (banda) — banda de Indie Rock gaúcha.
 Pública — suplemento dominical do Público (jornal).

Ver também
 Público

Desambiguação